Храм трёх святителей (, Трёхсвятительское подворье) — второй кафедральный храм Корсунской епархии Русской православной церкви. Расположен в Париже по адресу: rue Pétel 5. С основания являлся главным храмом Русской православной церкви во Франции, а с 1960 года — кафедральным собором Корсунской епархии. После освящения 4 декабря 2016 года Троицкого собора в Париже эти функции перешли к последнему, но Трёхсвятительское подворье сохранило статус кафедрального храма.

История 
Когда в июне 1930 года митрополит Евлогий (Георгиевский) с подчинёнными ему приходами и клиром решил выйти из юрисдикции Московского Патриархата, нашлось шесть человек, которые отказались поддержать это решение — одна женщина и пятеро членов Братства Святого Фотия. Эти шесть человек сообщили о своём решении заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому), и Митрополит Сергий перепоручил их митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию (Богоявленскому). Постепенно к ним присоединились священники и епископ Вениамин (Федченков).

3 января 1931 года епархиальная администрация Западной Европы во главе с митрополитом Евлогием получила указ от московского Патриархата о том, что Братство святого Фотия и вся его деятельность переходят отныне в ведомство Московского патриархата, и 6 января поступил указ, запрещавший митрополита Евлогия и назначавший экзархом Западной Европы митрополита Елевферия.

Во время Великого Поста 1931 года митрополит Елевферий многократно приезжал в Париж и служил на частной квартире.

В марте 1931 года вместе с небольшой группой эмигрантов (20−25 человек), оставшихся верными Московскому Патриархату, епископ Вениамин (Федченков) провёл епархиальное собрание, на котором было принято решение о создании прихода. На rue Pétel, 5 было арендовано помещение, раньше служило подвалом велосипедной фабрики. Храм расположился в подвале.

Церковь, в соответствии с уставом Братства святого Фотия, имела двойное посвящение — она была посвящена трём Вселенским святителям (Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста) в знак верности Вселенскому Православию и одновременно — святому Тихону Задонскому, чтобы подчеркнуть, что эта верность проявляется в лоне русской Церкви. В ней устроили два алтаря, соответственно двум посвящениям, но также и для того, чтобы можно было служить по двум обрядам — по западному и восточному. В верхнем помещении решили устроить трапезную и монашеские кельи. Душой и вдохновителем этого дела был епископ Вениамин.

Подготовка церкви к освящению потребовала большого труда. Каждый приносил что он сумел достать или что-нибудь из дома. Начались бесконечные споры по поводу того, что можно поставить в церкви, а что нельзя, достаточно ли молитвы для того, чтобы изображение стало иконой. Освящение и первое богослужение было совершено на Пасху 1931 года.

В первые годы существования подворья не хватало даже средств для существования. Клирики храма, включая епископа Вениамина, существовали исключительно на скудные пожертвования прихожан (как деньгами, так и продуктами питания). У входа в храм стояла картонная коробка, куда складывали еду.

Несмотря на эту крайнюю нищету, владыка Вениамин смог приобрести типографскую печатную машину. И сразу же, начиная с 1931 года, при храме начало работать издательство, которое выпускало духовную и просветительскую литературу.

Стараниями епископа Вениамина (Федченкова) была куплена Иверская икона Божией Матери, вывезенная из Москвы наполеоновской армией в 1812 году. Антиквар запросил за неё 25 000 франков (в те времена приличным заработком в Париже считалось 250 франков в месяц, а за 350—400 франков можно было снять однокомнатную квартиру на квартал). После того как первая попытка выкупить икону не увенчалась успехом, верующие обратились к епископу Вениамину. Он нанес визит антиквару, который подтвердил выторгованную цену в 15 000 франков, но дал всего три дня на сборы залога, после чего икона должна была уйти с молотка. На следующее утро епископ Вениамин по окончании литургии сказал горячую проповедь, которая оказала необычайное воздействие на прихожан. Люди понесли в храм буквально все сбережения до последней копейки, включая сюда «неприкасаемые» сбережения на оплату квартиры — тем самым рискуя оказаться выброшенными на улицу (чего, впрочем, ни с кем не случилось). Так удалось в оговоренный трёхдневный срок собрать деньги на залог, и антиквар отдал икону в храм. После этого было ещё много трудных месяцев сборов денег по всей Франции, но все равно собранная сумма была недостаточна. Надежда Соболева, известная красавица, находившаяся на содержании у одного швейцарского миллионера и, по причине своего лёгкого поведения, не допускаемая ни в один русский храм Парижа, кроме открытого для всех храма на рю Петэль продала все свои ювелирные украшения и внесла необходимый остаток.

Храм получил статус патриаршего подворья и стал известен как Трёхсвятительское подворье. На верхнем этаже была устроена типография во имя отца Иоанна Кронштадтского. В 1933 году по просьбе архимандрита Афанасия (Нечаева) Леонид Успенский и Георгий Круг расписали первый иконостас прихода.

В марте 1934 года Вениамин (Федченков) отбыл в США, новым настоятелем стал Афанасий (Нечаев), скончавшийся в 1943 году.

Небольшой приход быстро со временем рос. С Трёхсвятительским подворьем были связны: протоиерей Дмитрий Соболев, иеромонах Стефан (Светозаров), иеромонах Феодор (Текучёв), иереи Стефан Стефановский, Василий Заканевич, иеродиакон Серафим (Родионов), Всеволод Палашковский, диаконы Евфимий и Николай Шепелевские, Николай Бердяев, Петр Иванов, Владимир Лосский, Мария Каллаш, Владимир Ильин, Михаил Бельский, братья Максим и Евграф Ковалевские, Кирилл Шевич и Андрей Блум.

С 1946 года, несмотря на свои скромные размеры и за отсутствием другого храма в Париже, храм подворья получил статус кафедрального собора Западноевропейского экзархата Русской православной церкви.

В 1953 году по инициативе епископа Клишиского Николая (Ерёмина) были открыты православные богословско-пастырские курсы. Слушатели курсов участвовали в ежедневных богослужениях в Трёхсвятительском храме и проживали в помещениях при храме.

В 1958 году жилой дом, в части которого размещалась церковь, был разрушен. Владельцы земли согласились разместить храм в новом во вновь возводимом здании, при условии, что ни один элемент внешней архитектуры не напоминал бы о сакральном значении помещения. Архитектор Марк Сала, поместил церковь в плане дома, как «торговое помещение». При этом пастырские курсы и монашеская община, существовавшая при подворье, была переведена епископом Николаем (Ерёминым) в Вильмуассон.

Интерьер церкви, устроенный в русском стиле, был украшен фресками и иконами письма Леонида Успенского и монаха Григория (Круга). Работы завершились в 1960 году.

В феврале 1981 года подворье отметило своё 50-летие. Юбилейные торжества возглавил митрополит Минский и Белорусский Филарет (Вахромеев).

10-12 февраля 2001 года в Париже прошли церковно-общественные торжества, посвященные 70-летию Трехсвятительского подворья. Торжественные юбилейные мероприятия возглавил прибывший в Париж митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев).

В конце 2003 — начале 2004 года архиепископ Иннокентий (Васильев) предпринял капитальный ремонт Трехсвятительского храма. Был сделан новый потолок, который на несколько сантиметров уменьшил высоту помещения; заменён пол, переставлены иконы, установили кондиционеры.

10 февраля 2011 года в храме Сен-Жермен-де-Пре в Париже состоялся концерт духовной музыки, приуроченный к празднованию восьмидесятилетия основания Трёхсвятительского подворья.

12 февраля 2016 года в престольный праздник состоялись торжества по случаю престольного праздника и 85-летней годовщины с основания Трёхсвятительского храма. В этот день в кафедральном храме епархии была совершена праздничная Божественная Литургия.

Современное состояние 
В храме хранится чтимый список Иверской Иконы Божьей Матери, вывезенный из России во время Отечественной войны 1812 года.

Единственный православный храм Парижа, где службы совершаются ежедневно. В воскресные и по церковным праздникам не вмещает всех прихожан (народ стоит на улице).

При храме Трёх святителей действует воскресная школа для детей.

Настоятели 
 епископ Вениамин (Федченков) (1931—1934)
 архимандрит Афанасий (Нечаев) (1933—1943)
 игумен Серафим (Родионов) (1943—1947)
 митрополит Николай (Ерёмин) (1947—1961)
 протоиерей Александр Туринцев (1961—1984) (польск.)
 протоиерей Лев Махно (1985—1989)
 протоиерей Николай Иноземцев (1989—1999)
 епископ Иннокентий (Васильев) (1999—2004), и. о.
 епископ Нестор (Сиротенко) (2004—2011)
 иеромонах Марк (Святогоров) (декабрь 2011 — 25 июля 2014)
 протоиерей Николай Ребиндер (с 14 августа 2014)

Примечания

Литература 
 Божко Л., диакон Юбилей Трехсвятительского подворья РПЦ в Париже // Журнал Московской Патриархии. 1981. — № 7. — С. 6-9
 Полторацкий Н. А. Парижское Трехсвятительское подворье // Журнал Московской Патриархии. 1982. — № 3. — С. 18-25
 Левандовская Л. Русская церковноприходская школа в Париже // Журнал Московской Патриархии. 1990. — № 8. — С. 41-42;
 Иеромонах Нестор (Сиротенко), настоятель Трехсвятительского подворья Московского Патриархата в Париже: «Храм Московской Патриархии» — за это сочетание слов приходилось дорого платить в 30-е годы… // Церковный вестник, 2006 — № 5 (330) март
 Théologie en couleur. Les fresques des fêtes en Cathédrale des Trois Saints Hiérarques à Paris. — Paris, 2007. — 72 p.
 
 Нестор (Сиротенко), еп. Православная Европа между прошлым и будущим // Журнал Московской Патриархии. 2011. — № 9. — С. 36-40;
 О трёхсвятительском подворье в Париже. Беседа с митрополитом Сурожским Антонием (Блумом) // Русское зарубежье: музыка и православие: Международная научная конференция, Москва, 17-19 сентября 2008 г. / [сост. С. Г. Зверевой; науч. ред. С. Г. Зверевой, М. А. Васильевой]. — Москва : Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына : Викмо-М, 2013. — 615 с. — ISBN 978-5-98854-047-2

Ссылки 
 О Трехсвятительском храме Парижа
 LA FONDATION DE LA COMMUNAUTÉ DES TROIS SAINTS HIÉRARQUES (фото)
 

Париж
Православные храмы Парижа
Париж
Здания и сооружения XV округа Парижа
Появились в 1931 году во Франции
Культовые сооружения, построенные в 1958 году